Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 22 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. Juli 2017 stattfand. Dabei bekamen die zwei topgesetzten Spieler im Einzel ein Freilos für die zweite Runde.

Setzliste

Ergebnisse

Einzel

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Washington, D.C.